Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (campione)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Miloslav Mečíř (finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)

 Henri Leconte (secondo turno)
 Claudio Mezzadri (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Jonas Svensson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1988